W Polsce
 Krzyżanowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży 
 Krzyżanowo – osada w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Stare Pole 
 Krzyżanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem
 Krzyżanowo – gromada w powiecie śremskim

Zobacz też 
 Krzyżanów